Заборье:

Белоруссия 
 Заборье — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Заборье — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Заборье — деревня в Березинском районе Минской области.
 Заборье — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Заборье — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Заборье — деревня в Крупском районе Минской области.
 Заборье — деревня в Логойском районе Минской области.
 Заборье — деревня в Червенском районе Минской области.
 Заборье — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Заборье — деревня в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Заборье — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Заборье — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Заборье — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Заборье — деревня в Виноградовском районе Архангельской области.
 Заборье — деревня в Пинежском районе Архангельской области.
 Заборье — деревня возле населённого пункта Крюк в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Заборье — деревня возле населённого пункта Бызовы в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Заборье — деревня возле населённого пункта Чащевка в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Заборье — деревня в Ракульском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Заборье — село в Красногорском районе Брянской области
 Заборье — село в Юрьев-Польском районе Владимирской области
 Заборье — деревня в Бабаевском районе Вологодской области
 Заборье — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области
 Заборье — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Нижнеенангский сельсовет.
 Заборье — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Нижнеентальский сельсовет.
 Заборье — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Заборье — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области
 Заборье — деревня в Киренском районе Иркутской области
 Заборье — посёлок в Мариинском районе Кемеровской области.
 Заборье — деревня в Октябрьском районе Костромской области
 Заборье — село в Островском районе Костромской области
 Заборье — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области
 Заборье — посёлок в Бокситогорском районе Ленинградской области
 Заборье — микрорайон города Домодедово, до 2004 года деревня в составе Домодедовского района Московской области
 Заборье — деревня в Оханском районе Пермского края
 Заборье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Заборье — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Заборье — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Барутская волость
 Заборье — деревня в Новоржевском районе Псковской области, Макаровская волость
 Заборье — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Заборье — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.
 Заборье — деревня в Демидовском районе Смоленской области
 Заборье — деревня в Кардымовском районе Смоленской области
 Заборье — деревня в Починковском районе Смоленской области
 Заборье — деревня в Руднянском районе Смоленской области
 Заборье — деревня в Смоленском районе Смоленской области, Волоковское сельское поселение
 Заборье — деревня в Смоленском районе Смоленской области, Стабенское сельское поселение
 Заборье — деревня в Угранском районе Смоленской области
 Заборье — деревня в Хиславичском районе Смоленской области
 Заборье — деревня в Ярцевском районе Смоленской области
 Заборье — деревня в Клепиковском районе Рязанской области
 Заборье — село в Рязанском районе Рязанской области
 Заборье — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области
 Заборье — деревня в Калининском районе Тверской области
 Заборье — деревня в Осташковском районе Тверской области
 Заборье — деревня в Ворошиловском сельском поселении Пеновского района Тверской области
 Заборье — деревня в Чайкинском сельском поселении Пеновского района Тверской области
 Заборье — деревня в Плоскошском сельском поселении Торопецкого района Тверской области
 Заборье — деревня в Кудрявцевском сельском поселении Торопецкого района Тверской области
Заборье — исчезнувший погост Понизовского сельского поселения Торопецкого района Тверской области
 Заборье — урочище в Рыбинском районе Ярославской области

Украина 
 Заборье — село, входит в Киево-Святошинский район Киевской области
 Заборье — село, входит в Жолковский район Львовская область

 Заборье — озеро в Южском районе Ивановской области